

События 

 При крушении «Белого корабля» в проливе Ла-Манш гибнет множество англонормандских аристократов, в том числе Вильгельм Аделин, единственный сын Генриха I Английского.
 Альфонс Воитель разгромил Альморавидов у крепости Кутанда.
 Большая орда половцев поселяется на венгерской границе.
 Около 1120 — Жупан Рашки Вукан.
 Иоанн Комнин овладел Лаодикой и окружил её стенами. Иоанн осадил Созополь и разбил тюрок, сделавших вылазку. Осаждённые сдались.

Россия 
 В Новгород из Киева пришёл посадничать Борис.
 Изгнание половцев от границ русского государства в ходе русско-половецкой войны.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1120 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1120 году

См. также

Примечания